Oltmanns är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Friedrich Oltmanns (1860–1945), tysk botaniker
 Jabbo Oltmanns (1783–1833), tysk matematiker och astronom

Se även 
 Oltmans